Québécisme

Mitaine peut faire référence à

 Mitaine, une sorte de gant;
 Mitaine, une maison d'assemblée.